Walrus (engl. walrus ‚Walross‘) steht für:
 Supermarine Walrus, britisches Flugboot
 Westland Walrus, Aufklärungsflugzeug der Royal Air Force
 Walrus, U-Boot der niederländischen Marine, Typschiff der Walrus-Klasse

Siehe auch:
 I Am the Walrus, Lied der Beatles
 Walrus Island (Begriffsklärung)